Inconnu à cette adresse (titre original, Address Unknown), roman de Kressmann Taylor en 1938 ;
 Inconnu à cette adresse (titre original, Address Unknown), film américain de William Cameron Menzies, sorti en 1944, adapté du roman de Kressmann Taylor.